Vikaren kan henvise til:

 Vikaren (film fra 2004) – dansk kortfilm fra 2004 instrueret af Ercan Kosar
 Vikaren (film fra 2007) – dansk science-fiction spillefilm fra 2007
 Vikaren (dokumentarfilm) – dansk undervisningsfilm fra 1977 instrueret af Werner Hedman